Roxel (bedrijf), Frans-Britse raketfabrikant
 Roxel (Münster), een dorp ten westen van de Duitse plaats Münster